Одаир Жуниор Лопес Фортиш (; 31 марта 1987, Прая, Кабо-Верде) — кабо-вердианский футболист, нападающий.

Клубная карьера 
Начал футбольную карьеру в клубе «Альфортвилль». В 2008 году перешёл в академию французского клуба «Реймс». Дебютировал за первую команду 1 августа 2008 года в матче против клуба «Анже». Забил первый гол 14 августа 2009 года в матче против клуба «Гёньон» на 84-й минуте. Дебютировал в Лиге 1 12 августа 2008 года в матче против «Олимпика» из Марселя. Забил первый гол в Лиге 1 22 декабря 2012 года в матче против «Лорьяна» на 6-й минуте.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Кабо-Верде
Игроки сборной Кабо-Верде по футболу
Игроки ФК «Реймс»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»